It's About Time ("è quasi ora" o "era ora!", espressione idiomatica in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
It's About Time – album dei Brian Poole & The Tremeloes del 1965
It's About Time – album di John Denver del 1983
 It's About Time – traccia dell'album Shake Your Soul dei Baton Rouge del 1990
It's About Time – album delle SWV del 1992
It's About Time – album di Manu Katché del 1992
It's About Time – singolo dei The Lemonheads del 1993, dall'album Come on Feel the Lemonheads
It's About Time – album di Greg Chaisson del 1994
It's About Time – album di George Russell del 1996
It's About Time – album di Paul Shortino del 1997
It's About Time – album di Doof del 2000
It's About Time – album di Marc Ford del 2002
It's About Time – album di Kenny Loggins del 2003
It's About Time – album di Christina Milian del 2004
It's About Time – album dei Jonas Brothers del 2006
It's About Time – canzone dei Van Halen presente nell'album The Best of Both Worlds del 2004
It's About Time – album di Nile Rodgers e Chich del 2018

Televisione 
 It's About Time – episodio della settima stagione di Crescere, che fatica!
 L'ora della verità (It's About Time) – episodio della quinta stagione di The Real Ghostbusters